LOSTpédia est une encyclopédie entièrement consacrée à la série Lost : Les Disparus. Elle contient des informations sur tous les aspects de la série : personnages, épisodes, mystères, production et univers étendu notamment. De plus, une page de théories accompagne chaque article, afin que les fans puissent partager leurs diverses spéculations sur le sujet concerné. Un forum et un chat permettent également aux fans de se retrouver.

Fonctionnement 
L'encyclopédie fonctionne sur le principe du wiki : chacun est libre d'éditer les articles pour les améliorer. Le wiki n'a aucun but lucratif, la participation des utilisateurs est entièrement bénévole.

Histoire 
LOSTpédia fut créé le  par l'américain Kevin Croy, un an après la première diffusion de l'épisode pilote et le lendemain de la première diffusion du premier épisode de la saison 2. De nouvelles versions en d'autres langues ont vu le jour, dont la version française qui fut lancée le . Le , LOSTpédia a migré sur Wikia, désormais nouveau propriétaire du site. L'encyclopédie peut maintenant être consultée en 18 langues différentes. En , LOSTpédia comptait plus de  articles, dont  sur la version française.

Le , LOSTpédia fut choisi par Entertainment Weekly comme étant le  site de fans sur le Web. En , LOSTpédia fut à la tête du classement des meilleures encyclopédies hors Wikipédia de Wired Magazine.

Références dans Lost 
Conçu par les producteurs de la série et permettant de complémenter son intrigue, l'univers étendu de Lost fait lui-même référence à LOSTpédia à plusieurs reprises :
Dans le cadre du jeu en réalité alternée l'Expérience LOST, une série de glyphes ont été cachés à travers le monde qui, une fois réunis, permettaient de découvrir une vidéo contenant de nombreuses réponses aux mystères de la série. Les producteurs décidèrent de placer le  sur LOSTpédia le 26 août 2006.
Durant ce jeu, LOSTpédia fut également mentionné sur le blog officiel d'ABC, la chaîne américaine produisant et diffusant Lost.
Le 4 septembre 2006, LOSTpédia fut l'objet d'un commentaire de DJ Dan pendant un de ses podcasts, ce dernier étant l'un des personnages de l'Expérience LOST.
 LOSTpédia est cité dans le commentaire audio du final de la saison 4 par les deux scénaristes et producteurs principaux de Lost, Damon Lindelof et Carlton Cuse, à propos de la découverte de l'identité de Jeremy Bentham.

Notes et références

Liens externes    
 

Lost : Les Disparus
Encyclopédie en ligne
Projet utilisant MediaWiki
Site web multilingue
Site web sur la science-fiction